Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Challenge Bell 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 29. bis 31. Oktober 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in der Stadt Québec